Peder eller Peter Pedersen har flere betydninger:

 Peder Pedersen (borgmester) (1608-1669) – borgmester i København
 Peder Pedersen (diplomat) (1774-1851) – diplomat
 Peder Pedersen (1814-1879) (1814-1879) – gårdejer og medlem af Folketinget
 Peder Pedersen (1822-1911) (1822-1911) – landvæsenskommisær og politiker, medlem af Folketinget og Landstinget
 Peder Pedersen (1868-1948) (1868-1948) – gårdejer og politiker (fulde navn: Killerup Peder Pedersen)
 Peder Pedersen (fodboldspiller) (1882-1966) – OL-guldvinder i fodbold 1906 (fulde navn: Jens Peder Villiam Andreas Pedersen)
 Peder Pedersen (cykelrytter) (1945-2015) – tidl. formand for Danmarks Cykle Union (DCU)
 Peder Pedersen (instruktør) (født 1971) – instruktør af en lang række kendte musikvideoer, reklamefilm mm.
 Peder Pedersen (musiker) – DJ og musiker, der blandt andet er kendt fra Gramsespektrum og Wulff & Morgenthaler.
 Peder Pedersen (fridykker) – fridykker og indehaver af den nordiske rekord i dynamisk apnea med finner.
 Peter Pedersen (1806-1861) – astronom og medlem af Folketinget
 Peter Pedersen (fodboldtræner) - fodboldtræner i Holbæk
 Jydepeter (1856-1937) - Peder Pedersen, multi-instrumentalist, aktiv i anden halvdel af 1800-tallet

Desuden
 P.J. Pedersen (præst) (1841-1926) – stiftsprovst (Peder Julius Pedersen)
 P.J. Pedersen (1870-1962) – skolemand og borgmester (Peder Jørgen Pedersen)
 Peder Marius Pedersen (1891-1948) – distriktsingeniør
 P.O. Pedersen (ingeniør) (1874-1941) – ingeniør og rektor for Polyteknisk Læreanstalt (fulde navn: Peder Oluf Pedersen)
 Peder Larsen Pedersen (1880-1966) - dansk gymnast
 P.O. Pedersen (tandlæge) (1910-1994) – professor i almen tandlægevidenskab ved Tandlægehøjskolen i København (fulde navn: Niels Peder Poul Overdrup Pedersen)
 Peder Vilhelm Pedersen (1901-1981) – amtsvejinspektør

Se også:
 Peder/Peter Petersen